P4HA3 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 11-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 544 амінокислот, а молекулярна маса — 61 126.

Кодований геном білок за функцією належить до оксидоредуктаз. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з іонами металів, іоном заліза. 
Локалізований у ендоплазматичному ретикулумі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 11

Некатегоризовані білки